Osoby o tym nazwisku:
 Eugeniusz Olejarczyk – polski gitarzysta, wokalista, kompozytor oraz autor tekstów
 Joanna Olejarczyk – polska pisarka i tłumaczka języka angielskiego
 Tomasz Olejarczyk – polski aktor, reżyser, scenarzysta